Лос Авионес има више значења:

 Лос Авионес (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Авионес (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Авионес (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Авионес (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Авионес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Авионес, Ла Кањада (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Авионес (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Авионес (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Авионес, Километро Куарента (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику